Националната служба за защита на конституцията (НСЗК) е бивша държавна институция, която се е занимавала с контрарузнаването. Наследник е на Второто главно управление (контрарузнаване), Четвърто управление (икономическо) и Шесто управление на Държавна сигурност (за борба срещу идеологическата диверсия), като наследява някои технически служби на Четвърто управление и антитерористичното направление от Шесто управление. Създадена е през януари 1990 г. или на 1 февруари като част от МВР и просъществува до юли 1991 г. Наследена е от Национална служба „Сигурност“.

Началници 
 Красимир Саманджиев – 25 януари 1990 – 10 април 1990
 Георги Пилев – 10 април 1990 – 1 май 1991 г.
 Чавдар Петков – 1 май 1991 г. – юли 1991

Източници 

Правителствени агенции в България
Български разузнавателни служби
Контраразузнаване